Seaview (stadion) – stadion w Irlandia Północna
 Seaview – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wight